CRM es una sigla que puede estar haciendo referencia a:

 Customer relationship management
 Cell rate margin
 Cloud cover Radiation Model

Siglas